Maracaí é um cantor e compositor brasileiro. Muitos cantores brasileiros da música sertaneja já gravaram suas canções como Bruno & Marrone, Luan Santana, Rick & Renner, Teodoro & Sampaio, Matogrosso & Mathias, Rionegro & Solimões.

Discografia
1994 – Ponto de chegada

Ligações externas

Naturais de Araçatuba
Compositores do estado de São Paulo
Cantores do estado de São Paulo
Cantores de música sertaneja
Compositores de música sertaneja